Valin peut faire référence à :

Personnalités
Henri de La Vaissière, dit Valin, communément appelé colonel Valin de La Vaissière, est un militaire, officier français de la Résistance, né le  à Saumur et mort le  à Auray.

Jean-Claude Valin, un écrivain et éditeur français né à Reffannes (Deux-Sèvres) le .
Jonathan Valin, né le  à Cincinnati, est un écrivain américain de roman policier.
René Josué Valin (La Rochelle, -Lauzières, ) est un juriste français, spécialisé en droit maritime, connu pour son commentaire de la Grande ordonnance de la Marine (1681) qui fit autorité dans l'Europe entière.
Lucien Valin (Rouen, 12 septembre 1867 - Paris, 16 juin 1923) homme politique et érudit français, maire de Rouen en 1914 et de 1919 à 1922.
Martial Valin (né le  à Limoges – mort le  à Neuilly-sur-Seine) est un général d'armée aérienne français, commandant des Forces aériennes françaises libres de  à , puis chef d'état-major général de l'armée de l'air française d' à .
Pierre-Vincent Valin, (-), un armateur, homme d'affaires, constructeur de navire de droit criminel et homme politique fédéral et provincial du Québec.
Rémy Valin, né le  à Paris, est un entraîneur français de basket-ball.
Roch Valin, (1918-2012) est un linguiste canadien, fondateur du département de linguistique de l'Université Laval, légataire testamentaire des manuscrits de Gustave Guillaume, et son épigone.

Toponymes

Canada
Monts Valin ou monts Sainte-Marguerite sont un massif montagneux de la chaîne des Laurentides situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay, à  au nord-est de la ville de Saguenay au Québec.
Rivière Valin, affluent de la rivière Saguenay, coulant successivement dans le territoire non organisé des monts Valin, dans Saint-David-de-Falardeau et Saint-Fulgence, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Parc national des Monts-Valin, un parc administré par la Sépaq, situé au Saguenay, au Québec.
Zec Martin-Valin, une zone d'exploitation contrôlée, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Martin-Valin, un plan d'eau du bassin versant du bras des Canots, dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

France
Boulevard du Général-Martial-Valin, un boulevard du  de Paris.
Phare du Quai Valin, dans le Vieux-Port de La Rochelle est un phare d'alignement.